De afkorting PPN kan verwijzen naar:
 Polska Partia Narodowa of Poolse Nationale Partij, politieke partij in Polen
 Pica Productie Nummer, identificatienummer van documenten in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem van bibliotheken, genoemd naar de vroegere leverancier PICA (zie ook Nederlandse Centrale Catalogus)